I mastini della guerra (The Dogs of War) – romanzo di Frederick Forsyth del 1974
 I mastini della guerra (The Dogs of War) – film del 1980 diretto da John Irvin
 The Dogs of War – brano musicale dei Pink Floyd del 1987
 I mastini della guerra (The Dogs of War) – episodio della settima stagione di Star Trek: Deep Space Nine

Pagine correlate 
 Dogs of War